Мощёное () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 9 километрах от Дзержинска, 35 километрах от Минска и 7 километрах от железнодорожной станции Койданово.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)